Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Южной Африки с естественной точки зрения и согласно ООН, а именно на территории следующих стран: Ботсвана, Лесото, Намибия, ЮАР, Свазиленд. В список включены регионально исчезнувшие виды, а также виды, присутствие которых в стране неопределенная.

Из 333 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший в дикой природе, 3 находятся под критической угрозой исчезновения, 9 находятся под угрозой исчезновения, 13 являются уязвимыми, 14 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Примечания

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Списки млекопитающих
Южная Африка